Verzasca – dolina w dystrykcie Locarno, w kantonie Ticino, w Szwajcarii
 Verzasca – gmina w dystrykcie Locarno, w kantonie Ticino, w Szwajcarii
 Verzasca – rzeka w dolinie Verzasca, w dystrykcie Locarno, w kantonie Ticino, w Szwajcarii